Вячеслав Александрович Таболин (13 июня 1926, Владимир — 10 января 2007, Москва) — академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор. В 1963—2007 годах заведующий кафедры госпитальной педиатрии 2-го Московского государственного медицинского института.

В 1986—1999 годах — главный педиатр 4-го Главного управления Минздрава. В последние годы жизни являлся консультантом Медицинского Центра Управления делами Президента РФ.

Биография 
В 1944 году окончил среднюю школу с отличием, поступил в МВТУ имени Баумана.

После четвёртого курса перешёл во 2-й Московский государственный медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Такое решение отчасти определялось тем, что ещё в 1943 году, будучи старшеклассником, он работал в эвакогоспитале № 1078. В институте учился на «отлично», был сталинским стипендиатом.

В 1953 году оканчивает институт с «красным» дипломом. Зачислен в клиническую ординатуру, а затем в аспирантуру на кафедру детских болезней (заведующий кафедрой — профессор Н. И. Осиновский).

В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию «Гемолитическая болезнь новорожденных и её отдалённые последствия», в 1964 году — докторскую диссертацию «Гемолитическая болезнь новорожденных: патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение».

В. Таболиным подготовлены 39 докторов, 121 кандидат медицинских наук, которые работают во всех субъектах Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Достижения и награды 
Почётный член общества им. Яна Пуркинье (Чехословакия), почётный член Боливийского общества педиатров и др. Международной ассоциацией детских фондов награждён золотой медалью им. Л. Толстого за огромный вклад в спасение детей и сохранение их здоровья. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II за особые заслуги в попечении о детях, нуждающихся, сирых и больных, пожаловал В. А. Таболина Орденом Святого Благоверного Царевича Димитрия.

Семья 
 Отец — Таболин Александр Федорович (1882—1968)
 Мать — Таболина Любовь Васильевна (1894—1970)
 Супруга — Жданова Светлана Анатольевна (1927—1993)
 Дочери: Таболина Татьяна Вячеславовна (1952 - 2017) — доктор исторических наук, специалист по истории русской эмиграции; Таболина Ольга Вячеславовна (1958 г. р.).

Публикации 
Автор 5 монографий и более 530 статей по различным вопросам педиатрии. Под его редакцией опубликовано более 20 сборников научных трудов.
 Этиология, патогенез и комплексная терапия гемолитической болезни новорожденных. — М., 1965
 Билирубиновый обмен и желтухи новорожденных. — М., 1967
 Наследственные болезни у детей. — М., 1971 (в соавт.)
 Неонатология: Достижения и перспективы. — М., 1986
 Алкоголь и потомство. — М., 1988 (в соавт.)

Примечания

Литература 
 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012.

Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Похороненные на Троекуровском кладбище
Педиатры СССР
Педиатры России